

Geografia

Germania 
 Hauenstein – comune nel circondario del Palatinato Sudoccidentale (Renania-Palatinato)
 Hauenstein – ex comune ora frazione di Laufenburg, città nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)

Italia 
 Hauenstein – castello presso Siusi in provincia di Bolzano

Svizzera 
 Hauenstein-Ifenthal – comune nel distretto di Gösgen (Canton Soletta)
 Oberer Hauenstein – passo nel Massiccio del Giura (Canton Basilea Campagna e Canton Soletta)
 Unterer Hauenstein – passo nel Massiccio del Giura (Canton Basilea Campagna e Canton Soletta)